Czarna Dąbrowa (powiat Bytowski)
Czarna Dąbrowa (powiat Wejherowo)